Il singolare del torneo di tennis Salt Lake City Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Paul Gerken 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (semifinali)

 Jimmy Connors (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salt Lake City Open 1973